Империй, Империум () может означать:
 Империй — понятие, характеризующее высшую исполнительную власть в древнеримской общине.

В кино 
 «Империй» — британо-итальянский сериал о Древнем Риме.
 Imperium — оригинальное название фильма «Абсолютная власть» (2016)

В играх 
 Империум — вымышленное государственное образование во Вселенной Warhammer 40,000.
 Imperium Galactica — компьютерная игра 1997 года, созданная венгерской компанией Digital Reality.
 Imperium Galactica II — компьютерная игра 2000 года.
 Imperium Romanum — компьютерная игра, производства болгарской компании Haemimont Games.

См. также 
 Империя